Thabang Molefe (Potchefstroom, 11 de abril de 1979) é um ex-futebolista profissional sul-africano, atuava como defensor.

Carreira 
Molefe representou o elenco da Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa do Mundo de 2002 e no Campeonato Africano das Nações de 2004.

Ligações externas 
Perfil em NFT

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do ND Gorica
Futebolistas do Jomo Cosmos Football Club
Futebolistas do Lyn Oslo
Futebolistas do Le Mans Football Club
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004